Професіональна футбольна група А 2012–13 — 89-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Лудогорець.

Клуби

Турнірна таблиця 

  
Примітки: 
1. Клуб Бероє візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 як переможець Кубку Болгарії 2012—2013.
2. Клуб ЦСКА через борги був виключений з єврокубків.
3. З клубу Етир-1924 було знято 3 очки.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на soccerway 

2012–13
Болгарія
Болгарія
2012 у болгарському спорті
2013 у болгарському спорті